Il doppio del torneo di tennis Belgian Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Barbara Schwartz e Jasmin Wöhr che hanno battuto in finale Tathiana Garbin e Arantxa Sánchez Vicario 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Virginia Ruano /  Magüi Serna (semifinali)
 Els Callens /  Barbara Schett (semifinali)

 Tathiana Garbin /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Marta Marrero /  Tat'jana Puček (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgian Open 2002